E123 kan avse:
 E123 – en europaväg som går från Ryssland via Kazakstan och Uzbekistan till Tadzjikistan, se E123
 E123 – ett färgämne som har E-numret E123, se Amarant (färgämne)
 E.123 – en standard för telefonnummer, e-postadresser och webbadresser från ITU-T